

Sigle 
 American Forces Network – servizio radiotelevisvo delle Forze armate degli Stati Uniti
 Athletics Federation of Nigeria – federazione nigeriana di atletica leggera

Codici 
 afn – codice ISO 639-3 della lingua defaka
 AFN – codice valutario ISO 4217 dell'Afghani afgano, valuta dell'Afghanistan